Еселчакан има више значења:

 Општина Еселчакан (Кампече), општина у савезној држави Кампече у Мексику
 Еселчакан (Еселчакан, Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику